Sacy kan syfta på:
 Sacy, Marne
 Sacy, Yonne